Jane Fleming est un nom pouvant désigner:

Jane Fleming (1502-1562), courtisane écossaise
 (1755-1824), hôtesse et héritière britannique
, productrice américaine de films et télévision

Voir aussi
Jane Flemming (née en 1965), athlète australienne d'heptathlon

Fleming, Jane